Чарлстаун има више значења:
 Чарлстаун (Њу Хемпшир)
 Чарлстаун (Индијана)
 Чарлстаун (Мериленд)